Памятник 96 депутатам рейхстага, убитым нацистами — мемориал у Рейхстага в Берлине в память о 96 депутатах — жертвах нацистов в период 1933—1945 годов с момента прихода нацистов к власти в Германии и до победы над нацизмом.

Установлен в 1992 году, хотя идея установить памятник возникла ещё в 1985 году.

Представляет собой ряд вертикальных чугунных плит, каждая из которых является памятником депутату рейхстага, ставшему жертвой нацистов.

Среди 96 жертв 90 мужчин и 6 женщин.

Большинство жертв состояли в Коммунистической партии Германии (43 человека) и Социал-демократической партии Германии (41 человек).

18 человек были убиты в 1933—1934, 23 человека в 1935—1943, 52 человека в 1944—1945 годах. У двоих год смерти не указан. Особый случай — Георг Вендт, он умер в 1948 году от последствий содержания нацистами в Бранденбургском центре эвтаназии.

Имена депутатов — членов НСДАП и НННП, которые были убиты нацистами, например, в ходе Ночи длинных ножей, на мемориале не представлены.

Список увековеченных имён 

96
96
Рейхстаг
Депутаты рейхстага
Появились в 1996 году в Германии
Здания и сооружения, построенные в 1996 году